Густаф Ингвар Бертиль Ерд (; 6 октября 1921, Мальмё — 31 августа 2006, Мальмё) — шведский футболист, полузащитник.

Карьера 
Ингвар Ерд начал карьеру в клубе «Хакансторп» в 1936 году. В 1944 году он перешёл в «Мальмё». Он выиграл с клубом три чемпионата и три Кубка Швеции, проведя в составе команды 180 матчей и забив 2 гола. Затем футболист уехал в Италию, в клуб «Сампдория», в составе которой дебютировал 9 октября 1950 года в матче с «Новарой», а всего провёл за команду 20 встреч. Затем он возвратился в Швецию, но из-за существовавших тогда в национальной футболе правил, запрещающих играть в шведском первенстве футболистам-профессионалам, был вынужден завершить карьеру.

В составе сборной Швеции Ерд дебютировал 8 июня 1950 года в матче с Голландией. В том же году он поехал в составе национальной команды на чемпионат мира, где провёл все 5 матчей.

После завершения игровой карьеры Самуэльссон работал тренером. Он тренировал «Треллеборг», который вывел во второй дивизион. Затем работал с «ИФК Мальмё», выведя клуб в высший дивизион чемпионата Швеции с первого места. А в сезоне 1960/1961 вывел клуб в четвертьфинал Кубка европейских чемпионов, в котором клуб участвовал, как лидер первого круга национального чемпионата. Затем он вновь работал в «Треллеборге» и вновь «ИФК Мальмё». Затем в «Гуннарсторпе» и «Хёрбю».

Помимо футбола Ерд работал менеджером по продукции фурмы Wilhelm Sonesson в Мальмё, где он жил вместе с супругой-итальянкой Тони и семьёй сестры Лилиан.

Международная статистика

Достижения 
 Чемпион Швеции: 1948/49, 1949/50
 Обладатель Кубка Швеции: 1944, 1946, 1947

Примечания

Ссылки 
 Профиль на svenskfotboll.se

Футболисты Швеции
Игроки сборной Швеции по футболу
Игроки ФК «Мальмё»
Игроки ФК «Сампдория»
Футбольные тренеры Швеции
Тренеры ФК «Треллеборг»